Abbazia di Fossanova – Abbazia cistercense in provincia di Latina
 Fossanova San Biagio – frazione di Ferrara
 Fossanova San Marco – frazione di Ferrara
 Fossanova – frazione di Priverno in provincia di Latina ove sorge l'Abbazia di Fossanova